Ранчо ел Суспиро има више значења:

 Ранчо ел Суспиро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Суспиро (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику